Race als Begriff steht für:

 kritischer Wettlauf von Signaländerungen während eines Schaltvorgangs einer Booleschen Funktion (Digitaltechnik), siehe Glitch (Elektronik)
 einen Bollywoodfilm aus dem Jahr 2008, siehe Race (2008)
 Originaltitel einer Filmbiografie über Jesse Owens aus dem Jahr 2016, siehe Zeit für Legenden
 eine Einteilung beim United States Census, siehe Race (United States Census)

Race ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Race, englischer Theologe
 Harley Race (1943–2019), US-amerikanischer Wrestler, Trainer und Promoter
 Hugo Race (* 1963), australischer Musiker
 John Abner Race (1914–1983), US-amerikanischer Politiker
 Robert Russell Race (1907–1984), britischer Mediziner und Serologe, bekannt für Forschungen zu Blutgruppen
 Steve Race (1921–2009), britischer Musiker und Rundfunkmoderator

Race ( für Rennen) ist der Titel von:

 Race – The WTCC Game, einer Computerspielrennsimulation
 Race07, dem Nachfolger von Race – The WTCC Game
 Race Pro, dem Nachfolger von Race07

RACE ist die Abkürzung für:

 Rapid Amplification of cDNA-Ends, siehe RACE-PCR
 Reactive Accelerated Cluster Erosion
 Den spanischen Automobilclub, siehe Real Automóvil Club de España
 Rubidium Atomic Clock Experiment

Siehe auch:

 RACES
 Racing

RACE